Пограни́чная во́лость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Красногородском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Покровское.

География 

Территория волости граничит на севере с Красногородской волостью Красногородского района, на востоке — с Опочецким районом, на юге — с Себежским районом Псковской области РФ, на западе — с Карсавским и Циблским краями Латвии.

На территории волости расположены озёра: Высокое или Татаринское (4,0 км², глубиной до 2,5 м), Питель (3,8 км², глубиной до 4,5 м), Синее или Зилэзерс (1,9 км², глубиной до 6 м), Паинское (1,1 км², глубиной до 3,8 м), Рыжее или Рыжье или Покровское (1,1 км², глубиной до 4 м) и др.

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Пограничный сельсовет был превращён в Пограничную волость с центром в деревне Кресты.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было также создано муниципальное образование Пограничная волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Красногородский район со статусом муниципального района.

На референдуме 11 октября 2009 год было поддержано объединение Покровской и Пограничной волостей. Законом Псковской области от 3 июня 2010 года Покровская волость (с центром в д. Покровское) была упразднена и включена в состав Пограничной волости, административный центр которой был перенесён из деревни Кресты в деревню Покровское.

Население

Населённые пункты 
В состав Пограничной волости входят 60 деревень:

Примечания 

Муниципальные образования Красногородского района
Сельские поселения Псковской области